Udvardy Anna (1927–1987) színésznő, a Magyar Területi Színház alapító tagja
 Udvardy Anna (1949–2019) filmproducer, gyártásvezető, a Meteor Filmstúdió tulajdonosa

Hasonló
 Udvardi Anna, Udvardi Erzsébet festőművész unokahúga, hagyatékának gondozója